Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al primo turno dal finlandese Jarkko Nieminen. In finale Rafael Nadal ha battuto Gaël Monfils per 6-1, 7-5.

Teste di serie

 Rafael Nadal (campione)
 Andy Roddick (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)

 Gaël Monfils (finale) 
 Feliciano López (secondo turno) 
 Ernests Gulbis (primo turno) 
 Michaël Llodra (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Japan Open Tennis Championships 2010
ATP World Tour 2010